Аннабелла Глория Филомена Шиорра (; род. 29 марта 1960, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Была номинирована на премию «Эмми» за роль Глории Трилло в телесериале «Клан Сопрано».

Биография 
Аннабелла Шиорра родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк в семье итальянских иммигрантов, переехавших в США в 1950-х годах. Её мать работала фэшн-стилистом, а отец — ветеринарный врач. Ребёнком посещала занятия по танцам, а позже брала уроки драматического искусства в Hagen-Berghoff Studio и American Academy of Dramatic Arts в Нью-Йорке. Бросила колледж ради актёрской карьеры. В 1981 году основала Brass Ring Theater Company.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Саут-Шор (Бруклин)